szpital – podstawowy zakład lecznictwa zamkniętego

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 1 podstawowa

 Szpital – część miasta Pobiedziska
 Szpital – wieś  w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Gniewkowo
 Szpital – część wsi Poręba Dzierżna w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Szpital – część wsi Drogomyśl woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Strumień
 Szpital – część wsi Modliszewice w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Szpital – część wsi Gołuchów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije

Inne 
 Szpital – polski serial telewizyjny emitowany od 2013 roku
 Szpital – amerykańska czarna komedia z 1971 roku w reżyserii Arthura Hillera